Ясаев — фамилия. Известные носители:
 Ясаев, Муса (род. 1972) — российский чеченский спортсмен.
 Ясаев, Ахмед (род. 1994) — российский боец смешанных боевых искусств.